Jérôme Eugène Coggia (1849–1919), een Frans astronoom
 Coggia (Corsica), een gemeente in het FRanse departement Corse-du-Sud

Kometen:
 Komeet van Coggia, een komeet ontdekt door Jérôme Eugène Coggia
 27P/Crommelin, een komeet, ook wel bekend als komeet Pons-Coggia-Winnecke-Forbes
 Komeet Coggia-Winnecke